Чарльз Кертис «Так» Уо́ткинс III (; род. 2 сентября 1966, Канзас-Сити, Канзас, США) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям Дэвида Викерса в сериале «Одна жизнь, чтобы жить» и Боба Хантера в комедийной драме «Отчаянные домохозяйки».

Ранние годы 
Уоткинс родился в семье продавца Чарльза Кёртиса Уоткинса II и матери-фотографа в Канзас-Сити, штат Канзас. Его предки были родом из Уэльса. У него есть младшая сестра Кортни (род. 1968). Так учился в Университет Индианы.

Карьера 
Уоткинс начал свою карьеру с гостевых появлений в различных телесериалах, таких как «Сестры», «Спасатели Малибу» и «Мелроуз-Плейс». В 1994—1996 годах исполнял роль преступника Дэвида Викерса в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить» канала ABC, а в 1996—1997 годах играл роль доктор Пирса Дормана в другой ежедневной драме «Главный госпиталь». В 1999—2001 годах Уоткинс снимался в сериале канала Showtime «Попрошайки и выборщики», играя роль Малкольма Лаффли.

В 1999 году Уоткинс появился в независимой романтической комедии «Пожалуй, да», сыграв Стерлинга Скотта, звезду мыльных опер и возлюбленного Боба в исполнении Алексиса Аркетта, а также исполнил небольшую роль в блокбастере «Мумия», сыграв расхитителя могил Бернса. Затем последовали гостевые роли в сериалах «Полиция Нью-Йорка», «Клиент всегда мёртв» и «C.S.I.: Место преступления». После нескольких появления в 2001 и 2002 годах, актёр вернулся в сериал «Одна жизнь, чтобы жить», где снимался с 2003 по 2006 — затем он несколько раз появился в сериале в 2007, 2008 и 2009 годах, а с июня 2010 вновь вошёл в основной актёрский состав. Журнал «Soap Opera Digest» назвал персонажа Уоктинса «Самый интригующим героем 2008 года», а в обзоре было написано следующее: «Раз за разом хитроумные планы Дэвида и удивительная игра Уоткинса заставляют нас сожалеть о том, что серия закончилась».

21 октября 2007 года Уоткинс впервые появился в сериале «Отчаянные домохозяйки», сыграв нового жителя Вистерия-Лейн, Боба Хантера, переехавшего на улицу вместе со своим будущим супругом Ли Макдермоттом. 4 ноября 2007 снялся в эпизоде сериала «Детектив Раш». В июле 2009 года сайт Funny Or Die выпустил короткометражку The Sentimentalist с Уоткинсом в главной роли, которую журнал Entertainment Weekly поставил на 5 место в списке «Обязательных к просмотру» среди многочисленных фильмов, сериалов, книг и прочего. В седьмом сезоне Уоткинс вошёл в основной состав «Отчаянных домохозяек», где снимался до окончания шоу в 2012 году. Позже появился в эпизодах сериалов «Компаньоны» и «Папочка».

Личная жизнь 
Уоткинс — открытый гомосексуал. Он совершил каминг-аут в интервью Мэри Осмонд в апреле 2013 года. В настоящее время актёр воспитывает двоих детей-близнецов, дочь Кэтчен и сына Кертиса, рождённых от суррогатной матери.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»